Adolf Stähli (1925 - 1999), compositeur et chanteur suisse
 Gregor Stähli (1968 - ), skeletonneur suisse
 Michael Stähli (1967 - ), personnalité politique du canton de Schwytz